Enrique, duque de Cornualles, es el nombre de dos de los hijos del rey Enrique VIII de Inglaterra y de su primera esposa Catalina de Aragón.

Enrique tuvo en total seis hijos con Catalina de Aragón: 2 niñas, 3 niños, y otro hijo del cual no se sabe el sexo. Solo uno de sus hijos, la princesa María (más tarde María I) llegó a edad adulta.

El primer Enrique, duque de Cornualles 
El primer Enrique, Duque de Cornualles (1 de enero - 22 de febrero de 1511) era el mayor y el heredero, de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Nació el 1 de enero de 1511, dieciocho meses después del matrimonio y coronación de sus padres.

Enrique y la reina planearon extravagantes ceremonias con motivos de la coronación y del nacimiento de su primer hijo, que inmediatamente recibió el título de duque de Cornualles para luego en edad adulta ser príncipe de Gales, rey de Inglaterra y el tercer rey de la dinastía Tudor. Conocido como "Little Prince Hal" y "the New Year's Boy" y querido por todo el reino, el joven príncipe murió el 22 de febrero de 1511 de repente. La causa de su muerte no fue registrada.

El segundo Enrique, duque de Cornualles 
El segundo Enrique (diciembre de 1514) fue el tercer hijo varón y cuarto descendiente de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Poco se sabe del Príncipe, que murió al mes de nacer.

¿Existe un tercer Enrique? 
Algunas fuentes afirman que Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena, tuvieron al que pusieron de nombre Enrique que murió pocas horas después del nacimiento. Si es así, habría sido duque de Cornualles. Sin embargo, la mayoría de las fuentes indican que este embarazo terminó en un aborto involuntario o muerte.

Impacto de la muerte de Enrique, duque de Cornualles en la historia 
Teniendo en cuenta que Enrique buscaba un heredero varón y que Catalina no diera a luz a ninguno que llegase a edad adulta, fue este motivo lo que llevó a Enrique a anular el matrimonio con la infanta española. Debido a este anulamiento matrimonial Enrique deja de ser católico, pues el Papa le denegó la anulación, y formó su propia Iglesia, la anglicana.

Ancestros de Enrique

Referencias 

  
 

Casa de Tudor
Enrique, duque de Cornwall
Nacidos en Londres
Niños fallecidos
Cornualles, Enrique
Fallecidos en Londres